Chemnitzia finlayi är en snäckart som först beskrevs av Powell 1926.  Chemnitzia finlayi ingår i släktet Chemnitzia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
finlayi